Kombinacja mężczyzn na 6. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim została rozegrana w dniach 21 - 22 lutego 1936 roku. Tytułu sprzed roku nie obronił Austriak Anton Seelos, który tym razem nie startował. Nowym mistrzem świata został Rudolf Rominger ze Szwajcarii, drugie miejsce zajął jego rodak - Heinz von Allmen, a brązowy medal zdobył Austriak Eberhard Kneisl.

Kombinację ukończyło 34. zawodników. Żeby zostać sklasyfikowanym zawodnik musiał ukończyć dwie pozostałe konkurencje: zjazd i slalom.

Wyniki

Bibliografia 
 Wyniki na stronie FIS 
 alpineskiworld.net: 22.02.1936. Innsbruck Alpine Combined, men 
 Der Schneehase. Jahrbuch des Schweizerischen Akademischen Ski-Clubs SAS: Die Weltmeisterschaften 1936 in Innsbruck, Nr 10 1936, str. 372-373 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim 1936